Pafnucius může znamenat:

 Pafnucius (biskup) – poustevník a biskup v Egyptě
 Pafnucius (opat) – poustevník a opat v Egyptě